La Copa de Campeones de Europa 1974-75 fue la edición número 20 en la historia de la competición. Se disputó entre octubre de 1974 y mayo de 1975, con la participación inicial de 30 equipos, todos ellos campeones de sus respectivas federaciones nacionales, incluyendo al vigente campeón, el Bayern Múnich.

La final, a partido único, tuvo lugar el 28 de mayo de 1975 en el estadio Parc des Princes de París, en Francia, y en ella se enfrentaron el Bayern Múnich y el Leeds United, con victoria del equipo alemán por 2-0, llevándose su segunda Copa de Europa.

Este encuentro se recuerda por una fuerte polémica arbitral, cuando con empate a cero en el marcador el árbitro francés Michel Kitabdjian no señaló un claro penal a favor del Leeds United, y posteriormente anuló un gol legal al cuadro inglés, aún con la contienda en empate.

Rondas siguientes

Final

Máximos goleadores
Tabla de máximos goleadores de la Copa de Europa 1974–75:

Notas 

Temporadas de la Liga de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA